Фабио дос Сантос (; ; 30 сентября 1977, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футбольный вратарь.

Карьера 
С 2001 года выступает во Вьетнаме. В составе клуба «Донгтам Лонган» стал чемпионом сезонов 2005 и 2006. Хорошо исполняет штрафные удары. Стал первым вратарём, забившим гол в матче азиатской Лиги чемпионов. Получил гражданство Вьетнама и в июле 2008 года сыграл за вьетнамскую сборную в товарищеском матче с готовившейся к Олимпиаде сборной Бразилии. В 2010 году перешёл в «Навибанк Сайгон».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Футболисты Вьетнама
Игроки сборной Вьетнама по футболу
Игроки ФК «Кампу Гранди»
Игроки ФК «Донгтам Лонган»
Игроки ФК «Навибанк Сайгон»
Игроки ФК «Биньзыонг»
Игроки ФК «Анзянг»